

Glavni događaji

Rimsko Carstvo 
 80.: Požar u Rimu. Od požara je stradalo Kapitol u Rimu i Marsova poljana.

Svjetska politika